Левинський — українське прізвище.

Персоналії 
 Левинський Володимир Лукич (1856–1938) — український письменник, громадський діяч.
 Левинський Володимир Петрович (1880—?) — український вчений, публіцист, філософ.
 Левинський Іван Іванович (1851–1919) — український архітектор.
 Левинський Лев Львович (1876—?) — український архітектор.
 Левинський Степан (1897—1946) — письменник-мандрівник, сходознавець.
 Левинський Степан Анастасійович (1902—1985) — український письменник, фольклорист.
 Левинський Стефан (1736–1806) — єпископ луцький і острозький УГКЦ.

Українські прізвища